The Pilgrim's Progress kan syfta på:

 The Pilgrim's Progress from This World to That Which Is to Come – engelsk originaltitel på en allegorisk roman av John Bunyan, se Kristens resa
 The Pilgrim's Progress (opera) – en engelsk opera (Morality) i prolog, fyra akter och epilog med musik och text av Ralph Vaughan Williams
 The Pilgrim's Progress (oratorium) – ett oratorium av Edgar Stillman Kelley från 1918
 Pilgrim's Progress (musikalbum av Procol Harum) – ett musikalbum av Procol Harum från 2003
 Pilgrims progress – ett musikalbum av Kula Shaker från 2010